Bouldering – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana przez mężczyzn na 14. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata we francuskim AccorHotels Arena w Paryżu w dniach 15–17 września 2016. Mistrzem świata w konkurencji boulderingu został Japończyk Tomoa Narasaki, srebrny medal przypadł Czechowi Adamowi Ondrze, a brązowy zdobył Francuz Manuel Cornu.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 15 września o godzinie 10:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 17 o godz 12:00.

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 123 wspinaczy sportowych. Polskę w boulderingu reprezentowali; Andrzej Mecherzyński-Wiktor (zajął indywidualnie 31 miejsce), a Jakub Główka był 57.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
123 zawodników wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy półfinałowej zakwalifikowało się 20 wspinaczy z najlepszymi wynikami. W finale o medale wałczyło 6 zawodników.

Faza finałowa 
 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 

 Medaliści mistrzostw świata we wspinaczce sportowej
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mężczyzn